Премія «Магрітт» найкращій акторці (фр. Magritte du meilleur actrice) — одна з кінематографічних нагород, що надається з 2011 року бельгійською Академією Андре Дельво.
 Почесний «Магрітт» (фр. Magritte d'honneur) — почесна нагорода, що надається з 2011 року бельгійською Академією Андре Дельво.
 Магрітт (кінопремія), Премія Магрітт (фр. Magritte du cinéma) — кінематографічна нагорода, що надається з 2011 року Академією Андре Дельво .
 Рене Магрітт, Рене́ Маґрі́тт (фр. René Magritte; 21 листопада 1898, Лессін, провінція Ено, Бельгія — 15 серпня 1967, Брюссель, Бельгія) — бельгійський художник.
 Премія «Магрітт» найперспективнішому актору (фр. Magritte du meilleur espoir masculin) — одна з кінематографічних нагород.
 Премія «Магрітт» за найкращий оригінальний або адаптований сценарій, Премія «Магрітт» найкращий сценарій (фр. Magritte du meilleur scénario original ou adaptation) — одна з кінематографічних нагород.
 Премія «Магрітт» найкращому режисеру (фр. Magritte du meilleur réalisateur) — одна з кінематографічних нагород.
 Премія «Магрітт» найперспективнішій акторці (фр. Magritte du meilleur espoir féminin) — одна з кінематографічних нагород.
 Премія «Магрітт» найкращому актору (фр. Magritte du meilleur acteur) — одна з кінематографічних нагород.
 Премія «Магрітт» за найкращий фільм (фр. Magritte du meilleur film) — одна з основних кінематографічних нагород.
 Магрітт (кінопремія, 2018)
 7933 Магрітт (7933 Magritte) — астероїд головного поясу.
 Премія «Магрітт» найкращій акторці в ролі другого плану (фр. Magritte de la meilleure actrice dans un second rôle) — одна з кінематографічних нагород.
 Премія «Магрітт» найкращому актору в ролі другого плану (фр. Magritte du meilleur acteur dans un second rôle) — одна з кінематографічних нагород.
 Магрітт (кінопремія, 2019)
 Премія «Магрітт» за найкращий іноземний фільм спільного виробництва (фр. Magritte du meilleur film étranger en coproduction) — одна з кінематографічних нагород.
 Магрітт (кінопремія, 2017)
 Магрітт (кінопремія, 2016)